NGC 3967 (другие обозначения — MCG -1-30-47, NPM1G -07.0347, PGC 37398) — линзовидная галактика в созвездии Чаши. Открыта Вильгельмом Темпелем в 1881 году.

В 2021 году в галактике открыта яркая суперновая 2021mab.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3967
Чаша (созвездие)